Bogusław Rękas (ur. 1932) – polski dyplomata
 Joanna Rękas – polska literaturoznawczyni, doktor habilitowana nauk filologicznych
 Konrad Rękas (ur. 1975) – polski dziennikarz, polityk, samorządowiec, były radny i przewodniczący sejmiku lubelskiego
 Marek Rękas (ur. 1967) – polski okulista wojskowy, pułkownik, profesor nauk medycznych
 Michał Rękas (polityk) (1903–1955) – polski działacz ruchu ludowego, polityk, pedagog, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy
 Michał Rękas (duchowny) (1895–1964) − polski ksiądz katolicki, działacz społeczny
 Mieczysław Rękas – polski profesor nauk chemicznych
 Tadeusz Rękas – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867–1869), włościanin z Sokolnik